Alto Araguaia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Araguaia (ort), Mato Grosso, 
 Alto Araguaia (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar